Єрьоменко Андрій Іванович — радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу (1955), Герой Радянського Союзу (1944), Герой ЧССР (1970).
 Єрьоменко Василь Сергійович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Єрьоменко Володимир Миколайович — український політик.
 Єрьоменко Едуард Анатолійович — заслужений працівник фізичної культури й спорту України (2019).
 Єрьоменко Іван Никифорович — український хлібороб-новатор.
 Єрьоменко Іван Трохимович — Герой Радянського Союзу.
 Єрьоменко Неоніла Семенівна — українська вчена в галузі офтальмології.
 Єрьоменко Сергій Григорович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єрьоменко Яків Пилипович (1900—1945) — радянський воєначальник, гвардії генерал-майор.

Див. також 
 Єременко
 Ярема
 Яремчук

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко